Torcaz, Torcaza o paloma torcaza es el nombre de varias aves:

Patagioenas araucana, también llamada paloma chilena, un ave columbiforme nativa de América del Sur, de plumaje grisáceo, con las patas rojas, el pico negro y una distintiva banda blanca en la frente.
 La paloma torcaz o simplemente torcaz (Columba palumbus), ave columbiforme muy extendida por la Europa templada, norte de África y Oriente Medio con ciertos hábitos migratorios.
 Columbina picui, también llamada picuí, urpilita o palomita de la Virgen, un ave columbiforme nativa de América, de pequeño tamaño, con el plumaje gris parduzco, la garganta blanca y las patas rojas.
  Patagioenas fasciata (sin. Columba fasciata), también llamada paloma encinera, un ave columbiforme nativa de América, de plumaje grisáceo, pico amarillo y buen tamaño.
 Zenaida auriculata, también llamada tórtola o paloma collareja, un ave columbiforme nativa de América, de plumaje grisáceo con el vientre rosado y manchas negras en las alas y tras los ojos, de hasta 23 cm de largo.

Columbidae